Чемпионат Сербии по футболу 2014/2015 () — девятый сезон Суперлиги с момента её основания. Чемпионат начался 9 августа 2014.

В турнире принимали участие 16 команд. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Црвена Звезда».

За 2 тура до окончания чемпионата победу в турнире гарантировал себе «Партизан», одержав победу над клубом «Напредак» со счетом 2:0. Это чемпионство стало для клуба из Белграда 26-м в истории, а также 7-м за последние 8 лет.

Клубы-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Стадионы

Тренеры, капитаны, поставщики формы и спонсоры

Тренерские изменения

Турнирная таблица 

1 Поскольку «Чукарички» обеспечили себе место в Лиге Европы, выиграв кубок Сербии, их право на участие в Лиге Европы получила команда, занявшая 4-е место в чемпионате

Результаты матчей

Потуровая таблица 

Источник: www.superliga.rs

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 

Сербия
2014/2015
Спорт в Сербии в 2014 году
Спорт в Сербии в 2015 году